All My Life (álbum)
 All My Life (canção)
 All My Life (filme)

Desambiguação